Retoure steht für:
 Retoure, die Rücksendung von Waren vom Verbraucher an den Verkäufer
 Retoure (Fernsehserie), eine deutsche Fernsehserie (2022)
 Retoure (Backgewerbe), bei Ladenschluss noch unverkaufte Überbestände an Backwaren